Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1986–1987-es szezonja volt a Serie A 85. szezonja. A bajnokságban 16 csapat vett részt, a győztes az SSC Napoli lett. Ez volt a klub első bajnoki címe. Ebben a szezonban a Napoli duplázott, ugyanis a bajnoki cím mellé a kupagyőzelmet is begyűjtötték. A csapat legjobbja a szezon során Diego Maradona volt.

A Juventus, az Internazionale, a Verona és a Milan kvalifikálta magát az UEFA-kupába, a Brescia, az Atalanta és az Udinese pedig kiesett. Érdekesség, hogy annak ellenére, hogy az Atalanta kiesett, mégis nemzetközi kupában indulhatott, ugyanis a Napoli megnyerte a kupát is, így mivel a nápolyiak a BEK-ben indultak, a bergamói kiscsapat indulhatott a következő évi KEK-sorozatban.

Végeredmény

Rájátszás 

|}

A Milan kvalifikálta magát a következő évi UEFA-kupába.

Bajnokcsapat 

 Claudio Garella (29 mérkőzés)
 Alessandro Renica (29)
 Giuseppe Bruscolotti (25)
 Moreno Ferrario (29)
 Ciro Ferrara (28)
 Francesco Romano (24)
 Salvatore Bagni (28)
 Fernando De Napoli (28)
 Diego Armando Maradona (29)
 Bruno Giordano (26)
 Andrea Carnevale (27)
 Edző: Ottavio Bianchi
Tartalékok
 Di Fusco (1) , Volpecina (25) , Tebaldo Bigliardi (3) , Marino (4) , Muro (11) , Sola (16) , Caffarelli (21) , Filardi, Antonio Carannante, Celestini, Puzone.

Góllövőlista 

 17 gól: Pietro Paolo Virdis (Milan)
 12 gól: Gianluca Vialli (Sampdoria)
 11 gól: Alessandro Altobelli (Internazionale)
 10 gól: Diego Maradona (Napoli)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1986-87
 Serie C1 1986-87
 Serie C2 1986-87
 Coppa Italia 1986-87

Jegyzetek 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1